HC Red Star Kunlun, équipe de la Ligue continentale de hockey ;
HC Red Star Kunlun, équipe de la Championnat de Russie féminin de hockey sur glace.